Nyffenegger  ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Nyffenegger (* 1967), Schweizer Badmintonspieler
 Esther Nyffenegger (* 1941), Schweizer Cellistin, Ehefrau des Chirurgen und Organisten Ernst Kern (Mediziner)
 Friedrich Nyffenegger (1936–2011), Oberst im Generalstab der Schweizer Armee
 Willi Nyffenegger (* 1924), Generalleutnant, Chef der Bezirksdirektion der Volkspolizei (BDVP) Dresden